Laingiidae är en familj av nässeldjur. Laingiidae ingår i ordningen Laingiomedusae, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Laingiidae 4 arter. 

Laingiidae är enda familjen i ordningen Laingiomedusae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Laingiidae